Elin oder ELIN steht für:
 Elin, Vorname
 Elin Pelin (Stadt), Stadt im Westen Bulgariens
 ELIN, Abkürzung für Aktiengesellschaft für elektrische Industrie
 VA Tech Elin EBG, Nachfolgerin der ELIN Aktiengesellschaft für elektrische Industrie

Siehe auch:
 Ellin

Abkürzung